Stănculescu ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Stănculescu (* 1990), rumänische Geräteturnerin
 Mihaela Stănculescu-Vosganian (* 1961), rumänische Komponistin
 Silviu Stănculescu (1932–1998), rumänischer Schauspieler
 Ștefan Stănculescu (1923–2013), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Victor Stănculescu (1928–2016), rumänischer General